Mpoundou est un village de l'est du Cameroun se trouvant dans le département du Haut-Nyong, plus précisément dans l'arrondissement de Mboanz et dans le quartier de Maka-Mboans.

Population 
En 2005, le village de Mpoundou comptait  dont :  et .

Notes et références

Voir aussi 
 Haut-Nyong
 Région de l'Est (Cameroun)

Village dans la région de l'Est (Cameroun)